Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1991 го́да () — 47-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Первый этап

Группа А

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Группа Б

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Второй этап 
Второй этап для команд данной группы начинался с очками, набранными в матчах с командами, пробившихся в него. «Форум-Сконто» — 21 (+7=0-1), «Олимпия» — 18 (+5=3-0), «Строитель» — 16 (+5=1-2), «Пардаугава/РШВСМ» — 15 (+5=0-3), «Старт» — 11 (+3=2-3), ВЭФ — 9 (+2=3-3), «Торпедо» — 7 (+2=1-5), «Страутмала» — 7 (+2=1-3), «Гауя» — 7 (+2=1-5), «Варпа-Дилар» — 5 (+1=2-5).

Борьба за чемпионство

Турнирная таблица 
Добавлялись результаты десяти игр второго этапа — с командами из другой группы первого этапа (дома и на выезде).

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Борьба за сохранение места в Высшей лиге 
Очки, набранные на первом этапе, сохранялись.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста

Сильнейшие по линиям

Судьи 
 Лучшими судьями были признаны: Эдуард Бигатс (Илуксте), Владимир Директоренко, Роман Лаюкс (оба — Рига).

См. также 
 Чемпионат Варпы 1991
 Кубок Латвии по футболу 1991

Литература

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF
 Статистика сезона на RSSSF

1991
Спорт в Латвии в 1991 году
Футбол в СССР в 1991 году